Трипольський Стефан Федорович — заслужений будівельник УРСР, почесний громадянин Запоріжжя.
 Трипольський Яків Володимирович — грузинський актор, Народний артист Грузинської РСР.